WOF steht für:
 Wissenschaftlich Orientierte Fachausbildung, ein Ausbildungsinstrument der ehemaligen Deutschen Bundespost
 Warrant of Fitness, KfZ-Prüfsiegel

 WithOut (Original) Fan, insbesondere für Verkaufsverpackungen von AMD-CPUs ohne Prozessorkühler

wof steht für:
 Gambisches Wolof (ISO-639-3-Code), Dialekt von Wolof (Sprache), Sprache der Wolof aus dem nördlichen Zweig der westatlantischen Sprachfamilie

Abkürzung